Павел Ефимович Аб (, Орёл — 1974, Ленинград, СССР) — советский живописец и график, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Павел Ефимович Аб родился 22 ноября 1902 года в городе Орле. В 1921—1923 учился в Орловском художественном училище у Г. И. Редькина. По окончании училища приехал в Петроград и поступил во ВХУТЕИН на факультет живописи. Занимался у А. И. Савинова, К. С. Петрова-Водкина, В. Е. Савинского. В 1929 окончил институт с присвоением звания художника-живописца. Дипломная работа — «Текстиль», роспись концертного зала Московско-Нарвского дома культуры.

После окончания учёбы в 1931—1933 занимался в аспирантуре института. С конца 1920-х включился в художественную жизнь Ленинграда. Был членом ОМАХР (1929) и АХР (1930-32), преподавал в студии АХР (1929-30). В 1932 был принят в члены Ленинградского Союза художников. Участвовал в выставках с 1934, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. Писал жанровые и исторические картины, портреты. В 1930-е годы написал картины «Слёт ударников Выборгского района» (1932), «У юрты слушают радио» (1936), «Ребята-музыканты» (1938).

В годы Великой Отечественной войны служил в 21-й стрелковой дивизии НКВД 42-й армии Ленинградского фронта. Создал серию портретных зарисовок защитников города. Был ранен, отмечен боевыми наградами. После демобилизации вернулся в Ленинград. Работал в Ленизо, одновременно активно участвовал в творческой и выставочной жизни Ленинградского Союза художников. Среди созданных в послевоенный период произведений картины «Павлов в Колтушах», «Пирогов в Военно-медицинском музее» (1948), «Выступление В. И. Ленина на Адмиралтейском заводе» (1949), «Товарищи» (1960), «Часовые Родины» (1961) и другие.

Скончался в 1974 году в Ленинграде. 

Произведения П. Е. Аба находятся в музеях и частных собраниях России и за рубежом.

Примечания

Выставки

Источники 
 Осенняя выставка ленинградских художников. Каталог. — Л., 1936. С. 3.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — с.14.
 Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Советский художник, 1960. — с.7.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.7.
 Республиканская художественная выставка «Советская Россия». Каталог. — М: Советский художник, 1960. — с.11.
 Художники народов СССР. Биобиблиографический словарь. Т. 1. — М: Искусство, 1970. — с.16.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1972. — с.3.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов, С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. СПб: НП-Принт, 2007. С. 384, 393.
 Харлашова, Е. А. Аб Павел Ефимович //Страницы памяти. Справочно-биографический сборник. 1941-1945. Художники Санкт-Петербургского (Ленинградского) Союза художников — ветераны Великой Отечественной войны. Кн.1. СПб: Петрополис, 2014. С.10-11.

См. также 
 Список живописцев Ленинградского Союза художников
 Ленинградский Союз художников

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены Союза художников СССР
Художники-пейзажисты СССР
Художники-пейзажисты России
Художники Санкт-Петербурга
Члены Санкт-Петербургского Союза художников